Il Metodo Gronholm è una commedia teatrale dell'autore catalano Jordi Galceran che racconta la crudeltà che spesso si manifesta nei rapporti di lavoro.

Lo spettacolo, debuttato nel 2003 al Teatre Nacional de Catalunya, fu presentato in Italia  il 12 gennaio 2007 al Teatro Guglielmi di Massa, nella traduzione di Enrico Ianniello, per proseguire in tournée nei teatri di tutta Italia fino al marzo 2008.

Collegamenti

Opere teatrali di autori spagnoli
Opere teatrali in spagnolo
Opere teatrali del 2003